Masacre peut désigner :
 Masacre, groupe de death metal colombien, originaire de Medellín
 Masacre, groupe de heavy metal péruvien
 Masacre, nom traduit de Deadpool, personnage des Marvel Comics, dans certains pays hispanophones

Voir aussi 
 Massacre